Шра́йбман — єврейське прізвище ( — літер: пишуча людина).

Відомі носії 
 Шрайбман Артем Геннадійович (нар. 1991) — білоруський політолог.
 Шрайбман Іхіл Іцикович (1913—2005) — єврейський письменник.
  (1907—1943) — польський плавець.
 Шрайбман Соломон Сабсаєвич (1902—1968) — хімік.
 Шрайбман-Карська Іда Григорівна (1905—1990) — французький живописець, графік, книжковий ілюстратор.
 Шрайбман-Шері Реувен (1903—1989) — ізраїльський політик, депутат кнесета.

Єврейські прізвища